1/12 kan syfta på:

 1 december
 12 januari (amerikanskt datumformat)
 Stambråket 1⁄12 (en tolftedel), se Bråk